Јагње се може односити на:

 Јагње, младунче овце
 Јагњетина и овчетина, месо јагњета и овце